Øyvind Eide ist der Name folgender Personen:

* Øyvind Eide (Informationswissenschaftler), norwegischer Wissenschaftler 
 Øyvind Eide (Fußballtrainer) (* 1981), norwegischer Fußballtrainer